Лодейное — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Лодейное — посёлок в Мурманской области на берегу одноимённой губы, в двух км от села Териберка.

См. также 
 Лодейное Поле (значения)